Свириково — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Палкинской волости.

Расположена в 2 км к югу от посёлка Палкино.

Население — 46 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района